Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Ендија Марија са 3:6, 6:1, 6:2, 6:4. Освајањем овог трофеја Ђоковић је постао први тенисер, након Рода Лејвера 1969, са победама на сва четири гренд слем турнира у низу и једини који је то остварио на три различите подлоге.

Носиоци

Жреб

Завршница 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Новак Ђоковић
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Томаш Бердих
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=13
| RD1-team3= Доминик Тим
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=7<sup>9
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Давид Гофен
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6<sup>7
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4=1
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=
| RD1-team5= 
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=6<sup>7
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Стан Вавринка 
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=7<sup>9
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=9
| RD1-team7= Ришар Гаске 
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=6<sup>3
| RD1-score7-3=0
| RD1-score7-4=2
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8=

Горња половина

Група 1

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Д. Ферер 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ј. Донској 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=0
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Истомин 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Х. Монако
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= И. Марченко 
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= Т. Фабијано 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= Ф. Лопез 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=3
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=25
| RD1-team09= П. Куевас 
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=77
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Т. Камке 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=64
| RD1-score10-5=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Чунг Х. 
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= К. Алис 
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Џазири 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= Ф. Мајер 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= В. Поспишил 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Т. Бердих
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=
| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Д. Ферер 
| RD2-score01-1=64
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Х. Монако
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= 
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=68
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= Ф. Лопез 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=710
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=25
| RD2-team05= П. Куевас 
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=78
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= К. Алис 
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=66
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Џазири 
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Т. Бердих
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=
| RD3-seed01=11
| RD3-team01= Д. Ферер 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=78
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=21
| RD3-team02= Ф. Лопез 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=25
| RD3-team03= П. Куевас 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4=5
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4='''7
| RD3-score04-5=
| RD4-seed01=11
| RD4-team01= Д. Ферер 
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2016.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно